A cirilização do Chinês mandarim é a transcrição dos sons do chinês mandarim para o Alfabeto cirílico. O sistema oficial de cirilização do mandarim na Rússia é conhecido como sistema Palladiy e está baseado no sistema Pinyin de transcrição do mandarim para o alfabeto latino, substituindo as letras latinas deste sistema por letras cirílicas, junto com algumas particularidades próprias do sistema.

Alguns nomes chineses que no Ocidente são conhecidos tradicionalmente com transcrições latinas antigas, anteriores ao uso do pinyin, tem tambem sua correspondência em formas tradicionais cirílicas diferentes da transcrição estrita. Por exemplo, os nombres Pequim e Nanquim se escrevem nas formas Пеки́н y Нанки́н, em vez de Бэйцзин e Наньцзин, que corresponderiam às formas pinyin atuais Beijing e Nanjing. Hong Kong, em pinyin Xianggang, pode se escrita como Сянга́н (Xianggang) ou Гонко́нг (Hong Kong); aonde a segunda forma é a mais comum.

                       A
 
     a - а          ai - ай         an - ань       ang - ан
    ao - ао
 
                       B
 
    ba - ба        bai - бай       ban - бань     bang - бан
   bao - бао       bei - бэй       ben - бэнь     beng - бэн
    bi - би       bian - бянь     biao - бяо       bie - бе
   bin - бинь     bing - бин        bo - бо         bu - бу
 
                       C
 
    ca - ца        cai - цай       can - цань     cang - цан
   cao - цао        ce - цэ        cen - цэнь     ceng - цэн
   cha - ча       chai - чай      chan - чань    chang - чан
  chao - чао       che - чэ       chen - чэнь    cheng - чэн
   chi - чи      chong - чун      chou - чоу       chu - чу
  chua - чуа     chuai - чуай    chuan - чуань  chuang - чуан
  chui - чуй      chun - чунь     chuo - чуо        ci - цы
  cong - цун       cou - цоу        cu - цу       cuan - цуань
   cui - цуй       cun - цунь      cuo - цо
 
                       D
 
    da - да        dai - дай       dan - дань     dang - дан
   dao - дао        de - дэ        dei - дэй       den - дэнь
  deng - дэн        di - ди        dia - дя       dian - дянь
 diang - дян      diao - дяо       die - де       ding - дин
   diu - дю       dong - дун       dou - доу        du - ду
  duan - дуань     dui - дуй       dun - дунь      duo - дуо
 
                       E
 
     e - э           ê _ ^           ei - эй         en - энь
   eng - эн         er - эр
 
                       F
 
    fa - фа        fan - фань     fang - фан       fei - фэй
   fen - фэнь     feng - фэн(фын) fiao - фяо        fo - фо
   fou - фоу        fu - фу
 
                       G
 
    ga - га        gai - гай       gan - гань     gang - ган
   gao - гао        ge - гэ        gei - гэй       gen - гэнь
  geng - гэн        go - го       gong - гун       gou - гоу
    gu - гу        gua - гуа      guai - гуай     guan - гуань
 guang - гуан      gui - гуй       gun - гунь      guo - го
 
                       H
 
    ha - ха        hai - хай       han - хань     hang - хан
   hao - хао        he - хэ        hei - хэй       hen - хэнь
  heng - хэн        hm - хм        hng - хнг      hong - хун
   hou - хоу        hu - ху        hua - хуа      huai - хуай
  huan - хуань   huang - хуан      hui - хуй(хуэй)
                   hun - хунь
   huo - хо
 
                       J
 
    ji - цзи       jia - цзя      jian - цзянь   jiang - цзян
  jiao - цзяо      jie - цзе       jin - цзинь    jing - цзин
 jiong - цзюн      jiu - цзю        ju - цзюй     juan - цзюань
   jue - цзюе      jun - цзюнь
 
                       K
 
    ka - ка        kai - кай       kan - кань     kang - кан
   kao - као        ke - кэ        kei - кэй       ken - кэнь
  keng - кэн      kong - кун       kou - коу        ku - ку
   kua - куа      kuai - куай     kuan - куань   kuang - куан
   kui - куй       kun - кунь      kuo - ко
 
                       L
 
    la - ла        lai - лай       lan - лань     lang - лан
   lao - лао        le - лэ        lei - лэй      leng - лен
    li - ли        lia - ля       lian - лянь    liang - лян
  liao - ляо       lie - ле        lin - линь     ling - лин
   liu - лю         lo - ло       long - лун       lou - лоу
    lu - лу         lü - люй      luan - луань     lüe - люэ
   lun - лунь      luo - ло
 
                       M
 
     m - м          ma - ма        mai - май       man - мань
  mang - ман       mao - мао        me - мэ        mei - мэй
   men - мэнь     meng - мэн        mi - ми       mian - мянь
  miao - мяо       mie - ме        min - минь     ming - мин
   miu - мю         mm - мм         mo - мо        mou - моу
    mu - му
 
                       N
 
     n - н          na - на        nai - най       nan - нань
  nang - нан       nao - нао        ne - нэ        nei - ней
   nen - нень     neng - нен        ng - нг         ni - ни
   nia - ня       nian - нянь    niang - нян      niao - няо
   nie - не        nin - нинь     ning - нин       niu - ню
  nong - нун       nou - ноу        nu - ну         nü - нюй
  nuan - нуань     nüe - нюэ       nuo - но
 
                       O
 
     o - о          ou - оу
 
                       P
 
    pa - па        pai - пай       pan - пань     pang - пан
   pao - пао       pei - пэй       pen - пэнь     peng - пэн
    pi - пи       pian - пянь     piao - пяо       pie - пе
   pin - пинь     ping - пин        po - по        pou - поу
    pu - пу
 
                       Q
 
 
    qi - ци        qia - ця       qian - цянь    qiang - цян
  qiao - цяо       qie - це        qin - цинь     qing - цин
 qiong - цюн       qiu - цю         qu - цюй      quan - цюань
   que - цюэ       qun - цюнь
 
                       R
 
   ran - жань     rang - жан       rao - жао        re - жэ
   ren - жэнь     reng - жэн        ri - жи       rong - жун
   rou - жоу        ru - жу        rua - жуа      ruan - жуань
   rui - жуй       run - жунь      ruo - жо
 
                       S
 
    sa - са        sai - сай       san - сань     sang - сан
   sao - сао        se - сэ        sen - сэнь     seng - сен
   sha - ша       shai - шай      shan - шань    shang - шан
  shao - шао       she - шэ       shei - шэй      shen - шень
 sheng - шен       shi - ши       shou - шоу       shu - шу
  shua - шуа     shuai - шуай    shuan - шуань  shuang - шуан
  shui - шуй      shun - шунь     shuo - шуо        si - сы
  song - сун       sou - соу        su - су       suan - суань
   sui - суй       sun - сунь      suo - суо
 
                       T
 
    ta - та        tai - тай       tan - тань     tang - тан
   tao - тао        te - тэ       teng - тен        ti - ти
  tian - тянь     tiao - тяо       tie - те       ting - тин
  tong - тун       tou - тоу        tu - ту       tuan - туань
   tui - туй       tun - тунь      tuo - туо
 
                       W
 
    wa - ва        wai - вай       wan - вань     wang - ван
   wei - вэй       wen - вэнь     weng - вэн        wo - во
    wu - у
 
                       X
 
    xi - си        xia - ся       xian - сянь    xiang - сян
  xiao - сяо       xie - се        xin - синь     xing - син
 xiong - сюн       xiu - сю         xu - сюй      xuan - сюань
   xue - сюэ       xun - сюнь
 
                       Y
 
    ya - я         yai - яй        yan - янь      yang - ян
   yao - яо         ye - е          yi - и         yin - инь
  ying - ин         yo - ё        yong - юн        you - ю
    yu - юй       yuan - юань      yue - юэ        yun - юнь
 
 
                       Z
 
    za - цза       zai - цзай      zan - цзань    zang - цзан
   zao - цзао       ze - цзэ       zei - цзэй      zen - цзэнь
  zeng - цзэн      zha - чжа      zhai - чжай     zhan - чжань
 zhang - чжан     zhao - чжао      zhe - чжэ      zhei - чжэй
  zhen - чжэнь   zheng - чжэн      zhi - чжи     zhong - чжун
  zhou - чжоу      zhu - чжу      zhua - чжуа    zhuai - чжуай
 zhuan - чжуань zhuang - чжуан    zhui - чжуй     zhun - чжунь
  zhuo - чжо        zi - цзы      zong - цзун      zou - цзоу
    zu - цзу      zuan - цзуань    zui - цзуй      zun - цзунь      
   zuo - цзо

Ver também 

 Cirilização.

Chinês mandarim
Língua chinesa
Relações entre China e Rússia